Principessa Vittoria di Borbone-Francia (1733-1799) – principessa di Francia
 Principessa Vittoria, poi Vittoria del Regno Unito (1819-1901) – nobile britannica divenuta sovrana del Regno Unito
 Principessa Vittoria di Sassonia-Coburgo e Gotha – (1822-1857) – principessa di Sassonia-Coburgo e Gotha
 Principessa Vittoria di Baden (1862-1930) – regina consorte di Svezia
 Principessa Vittoria d'Assia-Darmstadt (1863-1950) – principessa del Granducato d’Assia e del Reno
 Principessa Vittoria di Prussia (1866-1929) – principessa di Prussia e di Schaumburg-Lippe
 Principessa Vittoria Margherita di Prussia (1890-1923) – nobile prussiana
 Principessa Vittoria Luisa di Prussia (1892-1980) – nonna materna della Regina Sofia di Spagna e dell'ex Re Costantino II degli Ellen
 Principessa Vittoria di Svezia (1977) – principessa ereditaria al trono svedese